Рудзкий (фамилия)

 Рудзкий, Александр Фелицианович (1838—1901) — русский лесовод.
 Рудзкий, Казимеж (1911—1976) — польский актёр.
 Рудзкий, Фелициан Матвеевич (1802 или 1803—1887) — русский лесовод, кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени (1850), генерал-майор (1869). Отец А. Ф. Рудзкого.